Dampfiella är ett släkte av kvalster. Dampfiella ingår i familjen Dampfiellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Dampfiella